Jammes es un apellido, que puede estar referido o vinculado a:

 Francis Jammes (1868-1938), poeta, novelista, dramaturgo, y crítico francés;
 Robert Jammes (1927-), hispanista francés.